Атанасиу (, ) — румынская и греческая фамилия. Известные носители:
 Атанасиу, Александру (род. 1955) — румынский политик и юрист.
 Атанасиу, Андреас (род. 1994) — канадский хоккеист.
 Атанасиу, Василе (1886—1964) — румынский генерал.
 Атанасиу, Жан (1885—1938) — румынский оперный певец.
 Атанасиу, Женика (1897—1966) — французская актриса театра и кино румынского происхождения.

См. также 
 Атанасиус Кирхер